

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Popiele – część wsi Lasek w woj. mazowieckim, w pow. grodziskim, w gminie Żabia Wola
 Popiele – część wsi Jurowce w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok
 Popiele – część wsi Narew w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narew
 Popiele – przysiółek wsi Zaleszczyce w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice

Inne 

 Popiele – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim, 
 Popiele – przemysłowa część Wrocławia
 Popiele – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Popielarnia, Popielarze, Popielewo, Popioły